Amarum – serpente acquatico presente nella mitologia Quecha
 Amarum – cratere presente sulla superficie di Tritone